Colt bezeichnet:
 Eine umgangssprachliche Bezeichnung für Revolver
 Colt Defense, einen Waffenhersteller
 Colt's Manufacturing Company, einen Waffenhersteller
 einen US-amerikanischen Automobilhersteller im Jahre 1907: Colt Runabout Company
 ein Pkw-Modell des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi: Mitsubishi Colt
 ein Schulflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugbauers Piper: Piper PA-22-108 Colt
 den Telekommunikations- und IT-Dienstleister Colt Technology Services
 eine Stadt in Arkansas, USA, siehe Colt (Arkansas)
 Colt International, einen Hersteller von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
 Colt Studio Group, ein US-amerikanisches Erotik- und Pornografiestudio
 eine Unterlage für Kirschen

Colt ist der Familienname folgender Personen:
 Alvin Colt (1916–2008), US-amerikanischer Kostümbildner
 Elizabeth Hart Jarvis Colt (1826–1905), US-amerikanische Geschäftsfrau und Philanthropin
 George Howe Colt (geboren in den 1950er Jahren), US-amerikanischer Schriftsteller
 Harry Shapland Colt (1869–1951), englischer Golfarchitekt
 Joan Colt (1488–1511), Ehefrau von Thomas Morus und Mutter von Margaret Roper
 LeBaron Colt († 2006), US-amerikanischer Botaniker 
 LeBaron Bradford Colt (1846–1924), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Marshall Colt (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Psychologe
 Samuel Colt (1814–1862), US-amerikanischer Unternehmer (Revolver)
 Samuel Colt (Pornodarsteller) (* 1973), US-amerikanischer Pornodarsteller
und der Künstlername von:
 Kelvyn Colt (* 1994), deutschsprachiger Rapper

Siehe auch:
 Cold